Baillon bezeichnet
 Baillon (Ciron), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Ciron
 Warloy-Baillon, eine französische Gemeinde im Département Somme

Baillon ist der Familienname folgender Personen:
 André Baillon (1875–1932), belgischer Autor
 Emmanuel Baillon (1742–1801), französischer Naturforscher
 François Baillon (1778–1855), französischer Zoologe
 Henri Ernest Baillon (1827–1895), französischer Botaniker und Mediziner
 Louis Baillon (1881–1965), britischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Bayon (Begriffsklärung)
 Baião